Rossjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rossjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (34,5 ha)
Rossjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (19,4 ha)

Se även
Rosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn